Michael Knudsen er navnet på flere personer:

 Michael V. Knudsen, dansk håndboldspiller
 Michael Knudsen, dansk atletikudøver